Pm eller PM har flere betydninger:

 AM og PM – post meridiem; om tidsintervallet 12:00-24:00, især i de engelsktalende lande
 PM - Atmosfærisk støv - fra engelsk particulate matter
 P.M. – pro memoria; en slags huskeseddel i diplomatisk sammenhæng
 .pm – et nationalt topdomæne der er reserveret til Saint-Pierre og Miquelon

Se også 
 Meter – pikometer, dvs. 10-12 meter forkortes pm
 Fasemodulation – forkortes som PM
 Plus-minus tegn – ± (U+00B1) kan indsættes med TeX markup som \pm i matematiske ligninger, som &plusmn; i HTML
 Promethium – det 61. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pm
 Prædiktiv mikrobiologi – forudsigelser af vækst eller drab på sygdomsfremkaldende bakterier